LFP est un sigle pouvant désigner :
 Ligue de football professionnel, regroupant les clubs français de football professionnels,
 Liga de Fútbol Profesional, regroupant les clubs espagnols de football professionnels,
 Les Films Pelléas, une société de production française,
 LFP Manager, une série de jeux vidéo de sport,
 Liberty Forward Party, un parti politique sud-coréen.
 Le plus petit point fixe (Least Fixed Point), en mathématiques, est un point fixe minimal selon une relation d'ordre partielle.
 Les accumulateurs lithium-ion au phosphate de fer (Accumulateur lithium-fer-phosphate).
 Muscle long fléchisseur du pouce.
 Potentiel de champ local (Local Field Potential).
 Left Field Productions.
 Loi sur la fonction de police en Belgique.
 Línea Figueras Perpignan S.A., concessionnaire de la LGV de Perpignan à Figueras.